Dit is een (onvolledige) chronologische lijst van beelden in Leidschendam-Voorburg. Onder een beeld wordt hier verstaan elk driedimensionaal kunstwerk in de openbare ruimte van de Nederlandse gemeente Leidschendam-Voorburg, waarbij beeld wordt gebruikt als verzamelbegrip voor sculpturen, standbeelden, installaties, gedenktekens en overige beeldhouwwerken.

Voor een volledig overzicht van de beschikbare afbeeldingen zie: Beelden in Leidschendam-Voorburg op Wikimedia Commons.

Cultuur in Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg